The Twins kan syfta på:

Musik
 The Twins (syntgrupp) – tysk syntgrupp

Geografi

Antarktis 

 The Twins, Östantarktis, bergstopp, 
 The Twins, Västantarktis, ö,

Hongkong 

 The Twins (bergskedja i Hongkong), 

Robotskapade Hongkongförgreningar